Armand Beauvais peut désigner:
 Armand Beauvais (1840-1911), artiste-peintre, graveur et lithographe français ;
 Armand Beauvais (1783-1843), gouverneur de Louisiane.